Арру́да (, ) — португальська власна назва. Також — Ару́да.

Топоніми

Арруда (стадіон)

Арруда-душ-Вінюш — муніципалітет.
 Арруда-душ-Вінюш (парафія)